The River of Romance – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay
 The River of Romance – film del 1916 diretto da Henry Otto
 The River of Romance – film del 1929 diretto da Richard Wallace